

Unité 

Pound est le nom anglais de la livre (monnaie).

Pound est également le nom anglais de la livre (unité de masse impériale).

Patronyme 

Ezra Pound
Dick Pound
Balou Pound

Divers
Pound, un film réalisé par Robert Downey Sr. en 1970
Pound, une municipalité de Virginie
CasaPound